Carlo Bianchi – antifascista italiano
 Carlo Bianchi – calciatore italiano che giocò nel 1908-1909
 Carlo Bianchi – calciatore italiano (n. 1914)
 Carlo Bianchi di Castagnè – politico italiano
 Carlo Antonio Bianchi – pittore italiano
 Carlo Felice Bianchi Anderloni – ingegnere e progettista italiano
 Carlo Giuseppe Bianchi – politico italiano
 Carlo Marino Bianchi – ciclista italiano